Benuza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benuza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Benuza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar